Кубанка — село в Переволоцком районе Оренбургской области. Административный центр Кубанского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено левом берегу реки Большой Уран, в 80 км к северо-западу от Оренбурга.

История 
Немецкое меннонитское село Кубанка основано в 1895 году переселенцами из молочанских колоний. Меннитская община Клубниково. До революции 1917 года входило в состав Абрамовской, затем Кипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии. После в составе Покровского, Кичкасского немецкого и Новосергиевского районов. В 1932 году образован колхоз «Спартак», с 1950 года отделение колхоза Победа, с 1975 г. имени Тельмана.

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района
Места поселения российских немцев в Оренбургской области